Arla (geslacht), een biologisch geslacht van vlinders
Arla Foods, Zweeds-Deense zuivelcoöperatie
Ärla, plaats in Zweden